Wouter Nijhoff (1866-1947), uitgever
Wouter Nijhoff (1895-1977), uitgever